Burgstraße 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Burgstraße 12 in Altenbamberg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Altenbamberg
 Burgstraße 12 (Hannover)